Башка́н (, букв. «глава») — название высшего должностного лица в Республике Гагаузия.

История 
Должность утверждена 14-й статьёй закона о юридическом статусе Гагаузии № 344-XIII от 23 декабря 1994. Ему подчиняются все органы государственной власти в Гагаузии. Башкан избирается всеобщим, равным, прямым, тайным и свободным голосованием на альтернативной основе сроком на 4 года. Один и тот же человек может быть башканом не более двух сроков подряд. Он должен быть гражданином Молдавии старше 35 лет и знать гагаузский язык. Башкан Гагаузии утверждается в должности члена правительства Молдавии декретом президента страны. Башкан может издавать решения и указы, действительные на всей территории Гагаузии.

Башканы Гагаузии

Статус и полномочия Башкана Гагаузии 
Правовой статус Башкана Гагаузии закреплён в Главе II Уложения Гагаузии.

Статус 
 статья 58
 Глава (Башкан) Гагаузии является высшим должностным лицом Гагаузии. Ему подчиняются все органы публичного управления Гагаузии.

 статья 59
 Глава Гагаузии является гарантом выполнения настоящего Уложения, обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 
 Глава Гагаузии обеспечивает сохранение статуса Гагаузии, согласованное функционирование и взаимодействие её органов публичной власти.

 статья 60
 Глава Гагаузии представляет автономию на территории Республики Молдова и в международных отношениях.

Избрание 
 статья 61
 Глава Гагаузии избирается на срок четыре года на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном и свободном голосовании на альтернативной основе.
 Выборы Главы Гагаузии считаются недействительными, если в них в первом туре приняло участие менее половины, а во втором туре — менее одной трети избирателей. Избранным считается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
 Результаты выборов Главы Гагаузии признаются действительными Трибуналом Гагаузии.

 статья 62
 Главой Гагаузии может быть избран гражданин Республики Молдова, достигший возраста 35 лет, проживающий или проживавший на территории Гагаузии и владеющий гагаузским языком.
 Одно и то же лицо не может занимать должность Главы Гагаузии более двух сроков подряд.

 статья 63
 Порядок избрания, вступления в должность Главы Гагаузии и его полномочия определяются настоящим Уложением и местными законами. Полномочия Главы Гагаузии не могут быть использованы в ущерб народу Гагаузии.
 Иные выборы или назначение на должность, а равно присвоение полномочий Главы Гагаузии незаконны и недействительны.

Вступление в должность 
 статья 64
 При вступлении в должность Глава Гагаузии приносит следующую присягу:

 Присяга приносится не позднее чем в 30-дневный срок после официального объявления результатов выборов, в торжественной обстановке на специальном заседании Народного Собрания и Трибунала Гагаузии на гагаузском языке.

 статья 65
 Глава Гагаузии вступает в должность со дня принесения присяги.
 Глава Гагаузии исполняет свои полномочия до принесения присяги вновь избранным Главой.
 Срок полномочий Главы Гагаузии может быть продлён законом в случае чрезвычайного, осадного положения или военных действий.

Член Правительства Республики Молдова 
 статья 66
 Глава Гагаузии Указом Президента Республики Молдова утверждается членом Правительства Республики Молдова.

Неприкосновенность 
 статья 67
 Глава Гагаузии обладает неприкосновенностью и не может привлекаться к юридической ответственности за взгляды, выраженные при осуществлении полномочий.

Полномочия 
 статья 68
Глава Гагаузии:
 1) представляет Гагаузию при решении вопросов внутренней и внешней политики Республики Молдова, касающихся интересов Гагаузии;
 2) возглавляет Исполнительный Комитет Гагаузии в соответствии с законом;
 3) представляет Народному Собранию Гагаузии для утверждения структуру Исполнительного Комитета и его состав;
 4) формирует администрацию Главы Гагаузии;
 5) подписывает местные законы;
 6) издает постановления и распоряжения, обязательные для исполнения на территории Гагаузии;
 7) осуществляет руководство органами публичного управления в Гагаузии и обеспечивает их взаимодействие;
 8) по согласованию с Народным Собранием Гагаузии назначает и освобождает от должности глав администраций районов Гагаузии;
 9) вправе инициировать вопрос о проведении местного референдума в порядке, установленном законом Гагаузии;
 10) вправе досрочно распустить Народное Собрание Гагаузии в случае невозможности формирования Исполнительного Комитета Гагаузии в течение 45 дней после внесения предложения о его составе или блокирования в течение двух месяцев проекта закона о бюджете Гагаузии. Народное Собрание может быть распущено после консультаций Главы с фракциями и Президиумом Народного Собрания. Народное Собрание может быть распущено только после отклонения не менее двух раз предложения Главы по составу Исполнительного Комитета;
 11) формирует в соответствии с законом и возглавляет Координационный совет Гагаузии по борьбе с преступностью;
 12) выступает с посланиями к народу Гагаузии;
 13) представляет Народному Собранию Гагаузии ежегодную информацию о деятельности органов публичного управления;
 14) награждает наградами и присваивает почётные звания Гагаузии;
 15) обладает правом законодательной инициативы в Народном Собрании Гагаузии;
 16) назначает и освобождает начальника муниципальной полиции по представлению начальника Управления внутренних дел Гагаузии.

 статья 69
 Глава Гагаузии вправе в случае несогласия с принятым местным законом не позднее чем в десятидневный срок направить его Народному Собранию Гагаузии для пересмотра. Если Народное Собрание проголосует за местный закон повторно двумя третями голосов избранных депутатов, закон считается принятым и Глава Гагаузии подписывает его.

 статья 70
 Полномочия Главы Гагаузии могут быть прекращены досрочно в случае несоблюдения им Конституции Республики Молдова, Закона «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)», настоящего Уложения и местных законов, постановлений Народного Собрания Гагаузии, а также совершения им преступления, подтвержденного судебным решением.
 Предложение об отстранении от должности Главы Гагаузии может быть выдвинуто не менее чем одной третью депутатов Народного Собрания и должно быть доведено до сведения Главы Гагаузии для дачи им объяснений по выдвинутым против него обвинениям.
 Если Народное Собрание принимает постановление об отстранении Главы Гагаузии, не позднее чем в 30-дневный срок проводится референдум по вопросу об отстранении от должности Главы Гагаузии. Порядок проведения референдума устанавливается местным законом.

Исполнение обязанностей 
 статья 71
 Если Глава Гагаузии по состоянию здоровья или другим объективным причинам не способен исполнять свои обязанности, временное исполнение его обязанностей возлагается на первого заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии.
 Новые выборы Главы Гагаузии проводятся не позднее чем в трехмесячный срок после образования вакансии.

Выборы Башкана Гагаузии

Выборы Башкана Гагаузии (1995) 

Первые выборы Главы АТО Гагаузия прошли 28 мая и 11 июня 1995 на базе временного регламента, утверждённого правительством Республики Молдова. В дальнейшем выборы организовывались и проводились в соответствии с положениями Уложения Гагаузии и местного Закона о выборах Башкана, принятого Народным собранием Гагаузии. В выборах принимало участие 4 кандидата. По результатам второго тура Башканом Гагаузии был избран Георгий Табунщик, за него проголосовало 64,1 % избирателей.

Выборы Башкана Гагаузии (1999) 

Вторые выборы Башкана Гагаузии прошли 22 августа и 5 сентября 1999. Выборы проводились в соответствии с положениями Уложения Гагаузии и местного Закона о выборах Башкана, принятого Народным собранием Гагаузии. В избирательном бюллетене было 6 кандидатов. В результате второго тура главой Гагаузии был избран Дмитрий Кройтор.

Выборы Башкана Гагаузии (2002) 

Досрочные выборы главы Гагаузии прошли 6 и 20 октября 2002 после отставки Дмитрия Кройтора, избранного в 1999. Однако прошедшие 6 октября выборы были признаны несостоявшимися — в них приняли участие 41,4 % избирателей, при необходимых по местному закону 50 %. Первые два места заняли Георгий Табунщик — 42,52 % и Михаил Формузал — 21,05 %. Повторное голосование прошло 20 октября. В них приняло участие 49,6 % избирателей (при пороге 34 %). Перед голосованием два кандидата сняли свои кандидатуры в пользу Формузала и обратились к избирателям с соответствующим заявлением. При повторном голосовании башканом был избран Табунщик (за него проголосовало 50,99 % избирателей; за Формузала 43,22 %; за К. Таушанжи 5,18 %).

Выборы Башкана Гагаузии (2006) 

Четвёртые выборы Башкана Гагаузии прошли 3 и 17 декабря 2006. Явка избирателей в первом туре составила 62,6 %, во втором туре 64,3 %. Главой Гагаузии был избран примар Чадыр-Лунги Михаил Формузал, а действующий Башкан Георгий Табунщик занял 3-е место.

Выборы Башкана Гагаузии (2010) 

12 и 26 декабря 2010 прошли пятые выборы Башкана Гагаузии. В результате второго тура действующий Башкан Михаил Формузал переизбран на второй срок. В выборах принимала участие Ирина Влах которая заняла третье место.

Выборы Башкана Гагаузии (2015) 

22 марта 2015 состоялись выборы Главы Гагаузии. В них приняли участие 10 кандидатов, все они были самовыдвиженцами, но часть из них поддерживались различными политическими партиями. Это были первые выборы которые прошли в один тур на котором победу одержала Ирина Влах (51,11 %) которую поддержала ПСРМ. Второе место получил Николай Дудогло (19,06 %) поддержанный ДПМ, ДР, «Новой Гагаузией», остальные кандидаты получили менее 10 % голосов. Явка составила 58,21 %.

Выборы Башкана Гагаузии (2019) 

Очередные выборы Башкана Гагаузии прошли, в соответствии с постановлением Народного Собрания Гагаузии состоялись 30 июня 2019. Согласно Уложению Гагаузии Башкан (глава) автономии избирается на четыре года, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

До участия в выборах Избирательной комиссией Гагаузии было допущено четыре кандидата: действующий Башкан Ирина Влах, депутат Народного Собрания Сергей Чимпоеш, экс-депутат Народного Собрания Иван Бургуджи и предприниматель Дмитрий Манол.

Согласно официальным данным, победу одержала действующая глава Гагаузии  которая набрала 91,27 % (49742 голосов). Явка составила 50,35 %.

См. также 
 Башка

Примечания

Ссылки 
 Выборы Башкана Гагаузии @ alegeri.md
 Выборы Башкана Гагаузии в 2015 году @ alegeri.md

Гагаузия
Должностные лица